All or Nothing (Small Faces), de vijfde single van The Small Faces, uitgebracht in 1966
 All or Nothing (Natalia), een single van Natalia, uitgebracht in 2009
 All or Nothing (film), Britse film uit 2002